Utagawa est un nom de famille japonais.

Il est notamment porté par les artistes de l'école Utagawa, maître de la gravure sur bois ukiyo-e (voir aussi la liste complète contextualisée) :

Il est aussi porté par :
 Tatsuo Utagawa (1917 - 2006), ornithologue ;